Мастровасилис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Мастровасилис, Афанасиос (род. 1979) — греческий шахматист, гроссмейстер (2005).
 Мастровасилис, Димитриос (род. 1983) — греческий шахматист, гроссмейстер (2003).